Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2013 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Andy Murray je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Novak Đoković (finale)
 '''Andy Murray (prvak)
 Roger Federer (drugi krog)
 David Ferrer (četrtfinale)
 Rafael Nadal (prvi krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (drugi krog, poškodba)
 Tomáš Berdych (četrtfinale)
 Juan Martín del Potro (polfinale)
 Richard Gasquet (tretji krog)
 Marin Čilić (drugi krog, poškodba)
 Stanislas Wawrinka (prvi krog)
 Kei Nišikori (tretji krog)
 Tommy Haas (četrti krog)
 Janko Tipsarević (prvi krog)
 Nicolás Almagro (tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(prvi krog, poškodba)

<ol start=17>
 Milos Raonic ''(drugi krog)
 John Isner ''drugi krog, poškodba)
 Gilles Simon ''(prvi krog)
 Mihail Južni ''(četrti krog)
 Sam Querrey ''(prvi krog)
 Juan Mónaco ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(četrti krog)
 Jerzy Janowicz ''(polfinale)
 Benoît Paire ''(tretji krog)
 Alexandr Dolgopolov ''(tretji krog)
 Kevin Anderson ''(tretji krog)
 Jérémy Chardy ''(tretji krog)
 Grigor Dimitrov ''(drugi krog)
 Fabio Fognini ''(prvi krog)
 Julien Benneteau ''(drugi krog)
 Tommy Robredo ''(tretji krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= R Gasquet
| RD1-score01-1=6<sup>2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Granollers
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Haider-Maurer
| RD1-score03-1=6<sup>6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= G Soeda
| RD1-score04-1=7<sup>8
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= J Blake
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T de Bakker
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= B Tomic
| RD1-score07-1=7<sup>8
| RD1-score07-2=7<sup>7
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= S Querrey
| RD1-score08-1=6<sup>6
| RD1-score08-2=6<sup>3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= O Rochus
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Petzschner
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6<sup>6
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=  M Przysiężny
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7<sup>8
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= D Brands
| RD1-score13-1=7<sup>7
| RD1-score13-2=6<sup>4
| RD1-score13-3=6<sup>5
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6<sup>5
| RD1-score14-2=7<sup>7
| RD1-score14-3=7<sup>7
| RD1-score14-4=1
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Kližan
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= R Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6<sup>5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= G Soeda
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7<sup>7
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Blake
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= B Tomic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= D Brands
| RD2-score07-1=6<sup>6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7<sup>8
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= R Gasquet
| RD3-score01-1=6<sup>7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=6<sup>5
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= B Tomic
| RD3-score02-1=7<sup>9
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=7<sup>7
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=5
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= B Tomic
| RD4-score01-1=6<sup>4
| RD4-score01-2=7<sup>7
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=7<sup>7
| RD4-score02-2=6<sup>5
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=
}}

3. del

| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= A Seppi
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6<sup>2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= R Nadal
| RD1-score01-1=6<sup>4
| RD1-score01-2=6<sup>8
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Darcis
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=7<sup>10
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ł Kubot
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  I Andrejev
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=  S Robert
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Falla
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>5
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Ungur
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= B Paire
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=7<sup>7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Donskoj
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6<sup>5
| RD1-score10-3=6<sup>3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Andújar
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Mannarino
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= D Brown
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Hewitt
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= S Wawrinka
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= S Darcis
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ł Kubot
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=  S Robert
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= B Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=1<sup>r
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= D Brown
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6<sup>3
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= L Hewitt
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=7<sup>7
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ł Kubot
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Zopp
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>2
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Matosevic
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= G Rufin
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= R Štepánek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Reid
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= K Edmund
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= J Janowicz
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= F Fognini
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Melzer
| RD1-score10-1=6<sup>5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Reister
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-score11-4=6<sup>4
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= L Rosol
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>5
| RD1-score12-4=7<sup>7
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Stakhovsky
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= V Hănescu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= R Federer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= N Almagro
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6<sup>6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Rufin
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7<sup>8
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Štepánek
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3<sup>r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= J Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Reister
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07={{nowrap| S Stakhovsky}}
| RD2-score07-1=6<sup>5
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=7<sup>7
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= R Federer
| RD2-score08-1=7<sup>7
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=6<sup>5
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= N Almagro
| RD3-score01-1=6<sup>6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= J Janowicz
| RD3-score02-1=7<sup>8
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J Melzer| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01= 24
| RD4-team01=

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2013